Als Amt Manderscheid wird bezeichnet:

 Amt Manderscheid (Kurtrier), kurtriersches Amt
 Amt Manderscheid (Preußen), preußisches Amt